Gliśno Wielkie – kaszubska wieś w powiecie bytowskim
 Małe Gliśno – kaszubska wieś w powiecie chojnickim